Plaats in Indonesië
 Sukahati (Cibinong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukahati (Cilawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukahati (Citeureup), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java